Ullandhaug bedeutet oder steht für:

 Ullandhaug (Berg), Berg in der norwegischen Stadt Stavanger in der Fylke Rogaland
 Ullandhaug (Stadtteil), gleichnamiger Stadtteil in der norwegischen Stadt Stavanger in der Fylke Rogaland

Siehe auch:	
 Ullandhaugtårnet, norwegischer Sendeturm bei Ullandhaug in der norwegischen Stadt Stavanger in der Fylke Rogaland	
 Eisenzeithof Ullandhaug Hofanlage bei Ullandhaug in Stavanger in der Fylke Rogaland